KQ ist die Abkürzung von:

 KarstadtQuelle
 Kenya Airways (IATA-Code)
 Kolmogoroff-Quotient
 Methode der kleinsten Quadrate

KQ